Aleksandr Sergueïevitch Samedov (en ), en , né le , est un footballeur international russe ayant évolué au poste d'ailier droit.

Biographie 

Samedov quitte le Spartak Moscou au début du mois de . Il rejoint le Krylia Sovetov Samara quelques jours plus tard, constituant son premier club non-moscovite. Il quitte le club six mois plus tard à l'issue de la saison 2018-2019, ayant disputé un total de neuf matchs, délivrant notamment trois passes décisives lors de ses trois premières apparitions avec le club avant d'être progressivement mis sur le banc et d'être finalement écarté de l'équipe pour la fin de saison. Il annonce par la suite la fin de sa carrière professionnelle à l'âge de 35 ans à l'été 2019.

Statistiques

Palmarès 
 Lokomotiv Moscou
 Coupe de Russie : 2015
 Championnat de Russie : 2017

Références

Liens externes 

 

Footballeur international russe
Naissance en juillet 1984
Naissance à Moscou
Joueur du FK Spartak Moscou
Joueur du FK Moscou
Joueur du FK Dynamo Moscou
Joueur du Lokomotiv Moscou
Joueur du Krylia Sovetov Samara
Naissance en RSFS de Russie